Gosport är ett distrikt i Storbritannien.   Det ligger i grevskapet Hampshire och riksdelen England, i den södra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden London. Distriktet har 82 622 invånare (2011).

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C.

Källor 

Englands distrikt
Unparished areas i Hampshire